«Лиано́зово» — строящаяся станция Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии. Расположится на границе Лианозово (СВАО), Восточного Дегунино и Дмитровского района (САО); по первому из них получила название. Открытие запланировано на 2023 год в составе участка  — . Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

Расположение 
Станция будет построена вдоль Дмитровского шоссе, у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы, в 350 метрах от платформы Лианозово Савёловского направления МЖД. Станция будет мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями, встроенными в подземные переходы, которые будут вести на обе стороны Дмитровского шоссе, к Лианозовскому проезду, Дубнинской улице и платформе Лианозово. В дальнейшем будет построен транспортно-пересадочный узел «Лианозово», в который войдут станция метро, перенесённая платформа МЖД, отстойно-разворотная площадка для наземного транспорта и перехватывающая парковка на 585 машиномест.

История 
Продление Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Лианозово» было утверждено на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы 3 февраля 2017 года.

Строительство 
 По состоянию на март 2018 года на станции «Селигерская» велось строительство стартового котлована для запуска ТПМК. 5 марта был объявлен конкурс на строительство станции, тоннелей и притоннельных сооружений.
 В июне 2019 года строители приступили к продлению линии метро до станции «Лианозово».
 14 февраля 2020 года — работы по сооружению станции начались с торжественной закладки первого кубометра бетона. Их ведёт ООО «СМУ-8 Метростроя».
 20 сентября 2020 года — На станции «Лианозово» начинается монтаж ТПМК S-770 (ех-«София»). Щиту предстоит проходка одного из двух перегонных тоннелей длиной около 2.5 км до станции «Физтех» (проект. «Посёлок Северный»).
 29 октября 2020 года — на предыдущую станцию «Яхромская» пришёл щит «Клавдия», который, после продёргивания через лоток станции, начнёт проходку до Лианозово.
 3 ноября 2020 года — Herrenknecht S-770 «Татьяна» (тоннелепроходческий механизированный комплекс) начал проходку правого перегонного тоннеля от «Лианозово» до станции «Физтех». Протяжённость перегонного тоннеля составит 2300 метров..
 19 ноября 2020 года — Herrenknecht S-771 «Ирина» начал проходку левого перегонного тоннеля к станции «Физтех». Протяжённость перегонного тоннеля составит 2,4 км.
 22 ноября 2021 года — щит ME-242 «Клавдия» прошёл 100 % пути и вышел в котлован станции «Лианозово».
 27 сентября 2022 года — в южном вестибюле, примыкающем к подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе, приступили к монтажу трёх эскалаторов длиной 25 метров.

Перенос сроков 
Планы строительства станции метро вблизи платформы Лианозово появились в 2011 году.
 Сроки ввода станции в эксплуатацию были утверждены Правительством Москвы 10 мая 2012 года.
 В 2014 году из-за программы приоритетов и ограниченных финансовых ресурсов ввод участка «Селигерская» — «Дмитровское шоссе» был отложен на 2020 год.
 В апреле 2016 года был заявлено, что станция будет построена не ранее 2025 года.
 В октябре 2016 года Мэром Москвы одобрено решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии за станцию «Селигерская» уже в 2019 году. Впоследствии срок открытия неоднократно переносился.
 В январе 2019 года сроком открытия станции назван 2023 год.
 В мае 2019 года сроком открытия станции был назван 2022 год.
 В феврале 2021 года заместитель Мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что станцию планируется открыть в 2023 году.
 Ввод станции «Лианозово» намечен ориентировочно на сентябрь 2023 года.

Примечания

Ссылки 

 
 Информация о станции на любительском сайте «Метрострой»
 Схема развития Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, представленная на открытии станции «Достоевская»

Строящиеся и проектируемые станции Московского метрополитена
Лианозово